Adamowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Adamowo, village du powiat de Brodnica
 Adamowo, village du powiat de Lipno
 Adamowo, village du powiat de Sępólno
dans la voïvodie de Mazovie
 Adamowo, village du powiat de Maków  
 Adamowo, village du powiat de Mława 
 Adamowo, village du powiat de Sierpc 
 Adamowo, village du powiat de Wyszków 
 Adamowo, village du powiat de Żuromin 
 Adamowo, village de la gmina de Joniec 
 Adamowo, village de la gmina de Nowe Miasto 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Adamowo, village du powiat de Konin, 
 Adamowo, village du powiat de Wolsztyn 
 Adamowo, localité de la gmina d'Osieczna 
 Adamowo, hameau de la gmina de Włoszakowice 
dans la voïvodie de Poméranie
 Adamowo, village de la voïvodie de Poméranie
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Adamowo, village du powiat de Działdowo  
 Adamowo, village du powiat d'Elbląg 
 Adamowo, village du powiat d'Iława 
 Adamowo, village du powiat d'Olsztyn